Кироп — кенийская фамилия. Известные носители:

 Кироп, Беатрис — кенийская бегунья на средние дистанции. 
 Кироп, Пиус (род. 1990) — кенийский бегун на длинные дистанции. 
 Кироп, Хелена — кенийская бегунья на длинные дистанции.